Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 209001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 stycznia 2003 do 2 maja 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

209001-209100

209101-209200

209201-209300

209301-209400

209401-209500

209501-209600

209601-209700

209701-209800

209801-209900

209901-210000

Przypisy 

Lista planetoid 209001-210000